Flawiusz Filostrat – albo Filostrat II, pisarz grecki, autor Żywota Apolloniusza z Tyany, Żywotów sofistów i Obrazów, O czci herosów i innych pism;
 Filostrat, syn Werusa – albo Filostrat I, retor z czasów Nerona, autor pisma Neron;
 Filostrat III – retor i pisarz grecki z III wieku, autor Obrazów mniejszych;
 Filostrat IV – wnuk Flawiusza Filostrata, alternatywny autor Obrazów mniejszych;
 Filostratos Egipski – osoba zaangażowana w politykę Rzymu, Numidii i Egiptu;
 Filostratos – historyk Indii i Fenicji;
 Filostratos – historyk z czasów Aureliana;
 Filostratos – właściciel domu publicznego;
 Filostratos z Kolonos – oskarżyciel Chabriasa;
 Filostratos – ojciec filozofa Polemona;
 Filostratos – dowódca rodyjskiej kwinkweremy;
 Filostratos – Epirota zaangażowany w spisek przeciw Aulusowi Hostiliusowi;
 Filostratos – rodyjski atleta.